HMS Coventry je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Coventry (1658) 
 HMS Coventry (1695) 
 HMS Coventry (1757) 
 HMS Coventry (1916) 
 HMS Coventry (1962) 
 HMS Coventry (D118) 
 HMS Coventry (F98)

Coventry